Moskwa peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Moskwa est le nom en polonais de la ville de Moscou
 Moskwa, un village de la voïvodie de Łódź